Karate na World Games 2017 – zawody w karate na World Games 2017 zostały rozegrane w dniach 25 i 26 lipca 2017 roku W Kompleksie Sportowym GEM we Wrocławiu.

Medaliści 
Źródło:

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2017